Хокейний турнір на зимових Олімпійських іграх 1988 проходив з 13 по 28 лютого 1988 року в місті Калгарі (Канада).

Всьоме золоті нагороди здобули радянські хокеїсти. Фіни вперше виборили срібло, а шведи стали бронзовими призерами.

Кваліфікація 

Збірна Франції кваліфікувалась за підсумками матчів на Олімпійські ігри в Калгарі.

Олімпійський турнір

Група А 

1) через допінг гравця ускладі збірної Польщі, полякам зараховано поразку 0:2

Група В

Стикові матчі

Фінальна група

Найкращі бомбардири

Підсумкова таблиця

Медалісти

Посилання 

 Архів 

1988 у хокеї з шайбою
Хокей із шайбою на Олімпійських іграх